Пайербах () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Нойнкирхен.  Население составляет 2248 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 17,66 км². Официальный код  —  3 18 21.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Петер Паза (PP) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 Партия Pro-Payerbach занимает 10 мест.
 СДПА занимает 8 мест.
 Партия LEK занимает 3 места.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии